Gennari ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Gennari (1943–2000), italienischer Psychologe und Schriftsteller
 Bartolomeo Gennari (1594–1661), italienischer Maler
 Benedetto Gennari (1563–1658), italienischer Maler
 Benedetto Gennari senior († 1610), italienischer Maler
 Benedetto Gennari junior (1633–1715), italienischer Maler
 Casimiro Gennari (1839–1914), italienischer Kardinal
 Cesare Gennari (1637–1688), italienischer Maler
 Egidio Gennari (1876–1942), italienischer Politiker
 Ercole Gennari (1597–1658), italienischer Maler
 Francesco Gennari (1750–1797), italienischer Anatom
 Lina Gennari (* 1911), italienische Schauspielerin
 Linda Gennari (* 1976), italienische Schauspielerin
 Mario Gennari (* 1952), italienischer Pädagoge
 Mirco Gennari (* 1966), san-marinesischer Fußballer
 Paolo Gennari (1908–1968), italienischer Ruderer
 Patrizio Gennari (1820–1897), italienischer Botaniker
 Tony Gennari (1942–2019), US-amerikanischer Basketballspieler
 

Siehe auch:
 Gennari-Streifen
 Gennaro